

Film 
 Una medaglia per il più corrotto (The Take) – film del 1974 diretto da Robert Hartford-Davis
 Il ricatto (The Take) – film del 1990 diretto da Leon Ichaso
 The Take  – film documentario del 2004 diretto da Avi Lewis
 The Take - Falso indiziato  – film del 2007 diretto da Brad Furman
 The Take - Una storia criminale  – miniserie in 4 episodi del 2009

Musica 
 The Take  brano di Tory Lanez e Chris Brown contenuto nel disco Chixtape 5 del 2020